Коазинтла има више значења:

 Коазинтла (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Коазинтла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Коазинтла (Коазинтла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику